Il doppio del torneo di tennis Shrewsbury Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frederik Nielsen e Rasmus Norby che hanno battuto in finale Edward Allinson e Ian Flanagan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Dodig /  Frank Moser (primo turno)
 Philipp Marx /  Lars Übel (primo turno)

 Frederik Nielsen /  Rasmus Norby (Campioni)
 Jaroslav Pospíšil /  Pavel Šnobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shrewsbury Challenger 2007